Дядьковичи — название населённых пунктов на Украине:

 Дядьковичи — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Дядьковичи — село в Ровненском районе Ровненской области.